Bayview steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayview (Connecticut), im New Haven County
 Bayview (Bay County, Florida)
 Bayview (Pinellas County, Florida)
 Bayview (Idaho), im Kootenai County
 Bayview (Humboldt County, Kalifornien), im Humboldt County
 Bayview (Contra Costa County, Kalifornien), im Contra Costa County
 Bayview (Maryland), im Worcester County – nicht mehr existent
 Bayview (Massachusetts), im Bristol County
 Bayview (Mille Lacs County, Minnesota)
 Bayview (St. Louis County, Minnesota)
 Bayview (Chautauqua County, New York)
 Bayview (Jefferson County, New York)
 Bayview (Suffolk County, New York)
 Bayview (North Carolina), im Beaufort County
 Bayview (Oregon), im Lincoln County
 Bayview (Blount County, Tennessee)
 Bayview (Hamilton County, Tennessee)
 Bayview (Cameron County, Texas)
 Bayview (Galveston County, Texas)
 Bayview (Isle of Wight County, Virginia)
 Bayview (Northampton County, Virginia)
 Bayview (Texas), im Cameron County
 Bayview (Washington), im Pierce County
 Bayview (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County, Wisconsin

Sonstiges:

 Bayview (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Weiteres:

 Bayview Creek, Fließgewässer im Taylor County, Florida
 Bayview Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Bayview Oil Field, Ölfeld im Crane County, Texas
 Bayview Acres, im Charleston County, South Carolina
 Bayview Harbors, im Ocean County, New Jersey
 Bayview Homes, im Hillsborough County, Florida
 Bayview Manor, im New Castle County, Delaware
 Bayview Park, im Davis County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayview Hotel, in Aptos, Kalifornien, ID-Nr. 92000259
 Bayview School II, in Bayview, Idaho, ID-Nr. 85002090

Siehe auch:
 Bay View